Бодрекур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Бодрекур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель